Kemijärvi (gemeente) - een gemeente en stad in Finland
 Kemijärvi (meer) - het gelijknamige meer